Selden steht für:

 Selden-Patent, historisches US-amerikanisches Automobilpatent von George Baldwin Selden
 Selden-Hahn Motor Truck Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller
 Selden Road Engine, US-amerikanisches Motorfahrzeug der Pionierzeit von George Baldwin Selden
 Selden Society, britische wissenschaftliche Gesellschaft

Selden ist der Familienname folgender Personen:
 Armistead Inge Selden junior (1921–1985), US-amerikanischer Politiker
 Dudley Selden (1794–1855), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 George Baldwin Selden (1846–1922) US-amerikanischer Erfinder, Patentanwalt und Unternehmer
 Henry R. Selden (1805–1885), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 John Selden (1584–1654), englischer Universalgelehrter
 Paul Selden (* 1954), britischer Paläontologe
 Roger Selden (* 1945), US-amerikanischer Künstler
 William Selden (1791–1874), US-amerikanischer Regierungsbeamter

Selden ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Selden (Kansas)
 Selden (Maine)
 Selden (New York)
 Selden (Texas)
 Selden (Virginia)

Siehe auch:
 Seldon
 Selten